Sassnitz steht für:

 Sassnitz, eine Stadt auf der Insel Rügen

 Sassnitz, deutsches Küstenmotorschiff, siehe Polyp (Schiff, 1920)
 Sassnitz (Schiff, 1959), deutsches Eisenbahnfährschiff
 Sassnitz (Schiff, 1989), deutsches Eisenbahnfährschiff